Doctor Vlimmen (boek), boek uit 1937 van Anton Roothaert
 Doctor Vlimmen (1978), film van Guido Pieters, gebaseerd op het boek